Lindevang (parochie), parochie van de Deense Volkskerk in Frederiksberg.
 Lindevang (metrostation), station van de metro van Kopenhagen in Frederiksberg.